Le nom HC Herstal ou Handball Club Herstal est le nom qu'ont porté plusieurs formations de handball dans la région de Herstal, à l'est de Liège. Le HC Herstal d'origine portait le matricule 58. Fondé en 1960, il disparut en 2009.
 Matricule 58 
 Nommé de 1960 à 1992 : HC Herstal (basé à Herstal dans la salle La Ruche)
 Nommé de 1992 à 2001 : HC Herstal-Liège (délocalisé à Liège (Bressoux) dans le Hall omnisports de Bressoux)
 Nommé de 2001 à 2007 : HC Herstal/Ans (délocalisé à Ans dans le Hall omnisports Henri Germis)
 Nommé de 2007 à 2009 : VOO HC Herstal (Associé au sponsor VOO, revient à Herstal dans le Hall omnisports "La Préalle")
  Matricule 6 (matricule du ROC Flémalle qui fusionne avec le matricule 58 du VOO HC Herstal qui voit la disparition du matricule 58)
 Nommé à partir de 2009 à 2013 : VOO HC Herstal-Flémalle ROC (basé à Herstal dans le Hall omnisports "La Préalle")
 Nommé depuis 2019 : HC Herstal (basé à Herstal dans le ''Hall omnisports "La Préalle")
 Matricule 585 (matricule du Liège HC)
 Nommé de 2012 à 2019 : HC Herstal/Trooz (basé à la fois à Herstal et à Trooz respectivement dans le Hall omnisports "La Préalle" et dans le Hall Omnisports de Trooz)
Attention ces deux clubs/matricules de handball ne doivent pas être confondu avec deux autres clubs herstaliens, le HC Inter Herstal (matricule inconnu) et la JS Herstal (matricule 38)

Homonymie
Homonymie de clubs sportifs